Jupiler League 2017/2018 var den 115:e säsongen av Belgiens högstaliga i fotboll.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Europa League-Playoff

Grupp 1

Grupp 2

Semifinal och Final

Källor
 Rsssf.com 

2017 i Belgien
2018 i Belgien
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018